Falstaff - personagem shakespeariano
Ou ainda:
Falstaff (foguete)
Falstaff (ópera) - de Giuseppe Verdi

Desambiguação